

Luoghi 
 Aci Bonaccorsi – comune italiano della provincia di Catania

Radames Bonacorsi Ravelli 
•principe di st Michele 

•cavaliere della corona Heracliana e Rapresentante Imperiale  

•cavaliere del fire dog è Rapresentante Diplomatico casa reale Obeng Nana II
 Alfredo Bonaccorsi – musicologo italiano
 Antonino Bonaccorsi – pittore italiano
 Arconovaldo Bonaccorsi – militare, avvocato e politico italiano
 Bonaccorso Bonaccorsi – cardinale italiano
 Claudio Bonaccorsi – cestista italiano
 Domenico Bonaccorsi di Casalotto – politico italiano
 Lorenza Bonaccorsi – politica italiana
 Luca Bonaccorsi – giornalista italiano
 Marcello Bonaccorsi – calciatore italiano
 Paul Bonaccorsi – Specialista della prefabbricazione
 Piero di Giovanni Bonaccorsi detto Perino o Perin del Vaga – pittore italiano
 Rodolfo Bonaccorsi – ex calciatore italiano
 Simone Bonaccorsi – cardinale italiano

Pagine correlate
Bonaccorso
Buonaccorsi